Nyikolaj Alekszejevics Kolesznyikov (1952) olimpiai bajnok szovjet-orosz súlyemelő
 Nyikolaj Vasziljevics Kolesznyikov (1953) olimpiai bronzérmes szovjet-orosz rövidtávfutó